Monte Redondo kan syfta på följande platser:

Mexiko 

 Monte Redondo, Chiapas, Frontera Comalapa, 
 Monte Redondo, Chihuahua,